switch számítástechnikában alkalmazott nem mechanikus kapcsoló 
DIP switch kisfeszültségű mátrix kapcsoló 
Nintendo Switch játékkonzol